

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 16 podstawowych
 Pawłowice – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Psie Pole
 Pawłowice – przysiółek wsi Stradomia Wierzchnia, w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Pawłowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie
 Pawłowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca 
 Pawłowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Pawłowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Pawłowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą 
 Pawłowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn 
 Pawłowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Pawłowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Pawłowice – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Pawłowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek 
 Pawłowice – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice
 Pawłowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów 
 Pawłowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów 
 Pawłowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków 
 Pawłowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Pawłowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica

Inne 
 Pawłowice – przystanek kolejowy
 Pawłowice – dawna wieś na Ukrainie, do 1951 w Polsce
 Pawłowice – dawna gmina w guberni siedleckiej

Zobacz też 
 Pawłowice Małe
 Pawłowice Namysłowskie
 Pawłowice Śląskie
 Pawłowice Wielkie
 Pawłowa
 Pawłow

Linki zewnętrzne